C2A peut désigner : 

 C2A : Communauté de l'agglomération d'Annecy
 C2A : Communauté d'agglomération de l'Albigeois